Хýнта (, «з'єднання, об'єднання; збори, рада, правління») — назва керівного органу в іспаномовних країнах. Португальський аналог — жу́нта (, ).

Історія 
 Хунта — урядовий або представницький орган в іспано-португаломовних країнах (об'єднання, палата, правління тощо).
 Військова хунта — уряд військових; різновид політичного режиму.
 Хунта національного порятунку — в Португалії 1974 року.

Топоніми

Хунта-де-Вільяльба-де-Лоса — муніципалітет.
 Хунта-де-Траслалома — муніципалітет.

Примітки

Посилання 
 Хунта  //